Атрибу́т (attribute) — невід'ємна, необхідна для забезпечення цілісності об'єкта (предмета) або суб'єкта (людини) властивість, його частина, додаток.

 В інформатиці — властивість об'єкта, ознака, описувач даних.
 Атрибут файлу
 Атрибут або поле — в реляційних базах даних, є елементом даних у кортежі
 Атрибут (філософія) — суттєва, невід'ємна властивість предмета або явища.
Атрибут (рольова гра) - частина даних, яка описує певну (природну) характеристику ігрового персонажу.

Див. також 
 Атрибуція
 Ознака

Посилання 
 Атрибут  // 

Філософські терміни‎